Schweckendieck ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Schweckendieck (1903–1974), deutscher Journalist und Autor, Redakteur der Zeitschrift Psychobiologie
 Carl Schweckendieck (1843–1906), deutscher Jurist und Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat

Siehe auch:
 Schwekendiek